Појам Мисисипи може да се односи на:

 Мисисипи, савезна америчка држава
 Мисисипи (река), река у САД